Сан Хуан Тлале има више значења:

 Сан Хуан Тлале (Сан Фелипе Теотлалсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Тлале (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику